Маркова Ирина Васильевна — белорусский педагог, режиссёр, художественный руководитель театра «Ронд», директор киношколы «Синема», Детского центра театра и кино.

Биография 
Ирина Маркова родилась и работает в Минске. Окончила Белорусский государственный университет культуры и искусств (по специальности «Режиссёр, педагог, руководитель театрального коллектива»).

В 1983 г. основала детский театр «Рондстудия».

В 1996 г. открыла детскую летнюю творческую базу «Гармония» в Гродненской области. В этом же году начала проект проведения международных фестивалей детских театров «Шаг в небо» в г. Минске..

В 1998 г. окончила режиссёрские курсы в Москве (рук. М. Макеев, Союз театральных деятелей).

В 2000 г. Ириной Марковой была основана детская киношкола «Синема» при союзе кинематографистов Республики Беларусь.

В сентябре 2009 г. открыла в г. Минске Детский центр театра и кино, объединив все структуры в одно целое..

И. Маркова также является инициатором и организатором многочисленных проектов и акций с участием детей в области культуры и экологии, автором нескольких пьес для детского театра, журнальных статей о белорусском искусстве, а также автором «метода интенсивно творческого прорыва», по которому обучаются дети в театре и киношколе. Готовит к изданию книгу «Уроки творчества» — систематизированный сборник педагогического опыта различных театральных школ.

Творчество 
Ирина Маркова является создателем более 80 спектаклей, которые были представлены на различных международных театральных фестивалях России, Белоруссии, Литвы, Швейцарии, Франции, Голландии, Швеции, Германии.

Избранные спектакли
 «Август»
 «Верь мне»
 «Чукоккала»
 «Иллюзии»
 «Маленькая Баба Яга»
 «Бабочка»
 «Маленький Принц»
 «Золушка»
 «Я — звезда, или Когда идет дождь»
 «Vivat, Герда!»
 «Людоед по имени Чайковский»
 «Принц»

Также Ирина Маркова является режиссёром короткометражных фильмов, которые создаются на базе киношколы и успешно участвуют в фестивалях короткометражного кино Республики Беларусь и стран СНГ.

Избранная фильмография
 2003 «Галатея Мегаполиса»
 2004 «Мечтой»
 2004 «Музыка»
 2005 «Счастливый дождь»
 2005 «Дорога к ангелу»
 2007 «Карта Таро»
 2007 «Первая любовь»
 2007 «Маленький фонарщик»
 2008 «Исчезновение звука»
 2009 «Пробуждение», «Защита»
 2010 "Этюд на тему «Кино»
 2011 «Случайная фея»
 2012 «Эхо»
 2012 «Записки заурядной личности» (полнометражный, в производстве)
 2016 "Можно я спою? "
 2017 "Непутевые"

Примечания

Ссылки 
 kinoshkola.by

Детская киношкола «Синема»

Женщины Белоруссии
Выпускники Белорусского университета культуры и искусств